Луцій Скрибоній Лібон (претор), Луцій Скрибоній Лібон лат. (Lucius Scribonius Libo, близько 120 до н. е. —після 70 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки. 
 Марк Лівій Друз Лібон (47 до н. е. — після 15 до н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії. 
 Марк Анній Лібон (*Marcus Annius Libo, д/н —162) — державний діяч часів Римської імперії. 
 Марк Скрибоній Лібон Друз (*Marcus Scribonius Libo Drusus, прибл. 15 до н. е. —13 вересня 16) — політичний діяч Римської імперії. 
 Луцій Скрибоній Лібон (лат. Lucius Scribonius Libo) — традиційне чоловіче ім'я в плебейському давньоримському роду Скрибоніїв. 
 Луцій Скрибоній Лібон (консул 34 року до н. е.), Луцій Скрибоній Лібон (87 до н. е. — після 21 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки. 
 Луцій Скрибоній Лібон (консул 16 року) — політичний діяч ранньої Римської імперії.
 Луцій Скрибоній Лібон (лат. Lucius Scribonius Libo, 18 до н. е. — після 16 н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії. 
 Луцій Рупілій Лібон Фругі, Луцій Скрибоній Лібон Рупілій Фругі Бон (*Lucius Scribonius Libo Rupilius Frugi Bonus, д/н —117) — державний діяч часів Римської імперії. 
 Луцій Юлій Лібон (*Lucius Iulius Libo, д/н — після 266 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки. 
 Марк Петелій Лібон (лат. Marcus Poetelius Libo; 350 до н. е. — 300 до н. е.) — політичний, державний та військовий діяч Римської республіки.
 Марк Анній Лібон (консул-суфект)  (*Marcus Annius Libo, д/н —163) — державний діяч часів Римської імперії.
 Марк Анній Лібон (*Marcus Annius Libo, д/н —163) — державний діяч часів Римської імперії
 Гай Петелій Лібон Візол (консул 346 року до н. е.), Гай Петелій Лібон Візол (лат. Caius Poetelius Libo Visolus; ? — після 313 до н. е.) — політичний, державний і військовий діяч Римської республіки.
 Гай Петелій Лібон Візол (консул 360 року до н. е.), Гай Пете́лій Лібо́н Візо́л (лат. Gaius Poetelius Libo Visolus; III століття до н. е.) — політичний, державний та військовий діяч Римської республіки.